Le samedi  est le 36 jour de l'année 1898.

Naissances 
 Denjirō Ōkōchi (mort le ), acteur japonais
 Shirō Ozaki (mort le ), un écrivain japonais
 Georges Briquet (mort le ), journaliste sportif français

Décès 
 Jean-Albert Gauthier-Villars (né le ), ingénieur et éditeur français
 Thomas Waters (né le ), ingénieur civil et architecte britannique

Autres événements

Voir aussi 
 5 février et février 1898